TAT é uma abreviatura e pode referir-se a:
 TAT European Airlines, companhia aérea;
 Transportes Aéreos de Timor, companhia aérea de Timor Português
 Teste de apercepção temática, um teste psicológico projetivo.
TAT Nigeria, companhia aérea da Nigéria

Desambiguação